Малыгино — название населённых пунктов в России.

Владимирская область
 Малыгино — посёлок в Ковровском районе.

Костромская область
 Малыгино — деревня в Нерехтском районе.

Москва
 Малыгино — деревня в Троицком административном округе.

Московская область
 Малыгино — деревня в Дмитровском городском округе.
 Малыгино — деревня в городском округе Павловский Посад.

Пензенская область
 Малыгино — деревня в Шемышейском районе.

Псковская область
 Малыгино — деревня в Новоржевском районе.
 Малыгино — деревня в Пушкинском районе.

Свердловская область
 Малыгино — деревня в Верхнесалдинском городском округе.

Тверская область
 Малыгино — деревня в Весьегонском муниципальном округе.
 Малыгино — деревня в Кашинском городском округе, бывшее Барыковское сельское поселение.
 Малыгино — деревня в Кашинском городском округе, бывшее Давыдовское сельское поселение.

Ярославская область
 Малыгино — деревня в Даниловском районе.
 Малыгино — деревня в Рыбинском районе.